Шра́мченко — украинская фамилия. 
Известные носители:
 Шрамченки () — дворянский род.
 Шрамченко, Антон Игоревич (род. 1993) — белорусский футболист, нападающий.
 Шрамченко, Михаил Николаевич (1856—1919) — российский государственный деятель, действительный статский советник, губернатор Нижегородской и Вологодской губерний.
 Шрамченко, Святослав Александрович (1893—1958) — украинский военный и общественный деятель, филателист, писатель.